Plaatsen:
 Fenton (Iowa), Verenigde Staten
 Fenton (Louisiana), Verenigde Staten
 Fenton (Michigan), Verenigde Staten
 Lake Fenton, Verenigde Staten
 Fenton (Missouri), Verenigde Staten
 Fenton (Cambridgeshire), Verenigd Koninkrijk
 Fenton (Cumbria), Verenigd Koninkrijk
 Fenton (South Kesteven), Lincolnshire, Verenigd Koninkrijk
 Fenton (West Lindsey), Lincolnshire, Verenigd Koninkrijk
 Fenton (Northumberland), Verenigd Koninkrijk
 Fenton (Nottinghamshire), Verenigd Koninkrijk
 Fenton (Staffordshire), Verenigd Koninkrijk
 Fenton (Saskatchewan), Canada

Personen:
 Frank Fenton, Amerikaans acteur
 Leonard Fenton, Brits acteur
 Simon Fenton, Brits acteur
 George Fenton, Brits componist
 Darien Fenton, Nieuw-Zeelands politicus
 Ivor D. Fenton, Amerikaans politicus
 James Fenton, Australisch politicus
 Reuben Fenton, Amerikaans politicus
 William M. Fenton, Amerikaans politicus
 Billy Fenton, Brits voetballer
 Ewan Fenton, Schots voetballer
 Geraldine Fenton, Canadees kunstschaatsster
 Lorraine Fenton, Jamaicaans sprintster
 Nick Fenton, Brits voetballer
 Roger Fenton, Brits fotograaf
 Henry John Horstman Fenton, Brits scheikundige
 Fentons reagens